Кудимов — русская фамилия; имеет женскую форму Кудимова.

Известные носители 
 Кудимов, Павел Васильевич (1899—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кудимов, Сергей Николаевич (род. 1961) — советский и белорусский футболист.

 Кудимова, Марина Владимировна (род. 1953) — советский и российский писатель, поэт, переводчик, публицист, член Союза писателей СССР.